Мо — название реки Мельгуновка в Приморском крае до 1972 года.
 Мо (река, впадает в водохранилище Вольта) — река в Того.
 Мо (приток Ванга) — река в Таиланде, приток реки Ванг.
 Мо (приток Санкоша) — река в Бутане.